Adam Berti (né le  à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Generals d'Oshawa || LHO ||15 ||3 ||3 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Generals d'Oshawa || LHO ||66 ||17 ||29 ||46 ||44 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2004-2005 || Generals d'Oshawa || LHO ||66 ||23 ||28 ||51 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2005-2006 || Generals d'Oshawa || LHO ||23 ||16 ||18 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Otters d'Érié || LHO ||39 ||17 ||12 ||29 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2006-2007 || Admirals de Norfolk || LAH ||48 ||6 ||6 ||12 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || IceHogs de Rockford || LAH ||42 ||2 ||5 ||7 ||68 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2007-2008 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||4 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Blackhawks de Chicago || LNH||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || IceHogs de Rockford|| LAH ||10 ||1 ||2 ||3 ||5 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| rowspan="2"|2008-2009 || Falcons de Fresno || ECHL ||29 ||3 ||6 ||9 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Gladiators de Gwinnett || ECHL ||39 ||10 ||24 ||34 ||16 ||5 ||0 ||3 ||3 ||9 
|- 
|2009-2010 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 66|| 16|| 41|| 57|| 24||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance à Oshawa
Naissance en juillet 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Attaquant de hockey sur glace